Hofstätt heißen folgende geographische Objekte:

 Hofstätt (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofstätt (Bichl), Ortsteil der Gemeinde Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hofstätt (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hofstätt (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Hofstätt (Inning am Holz), Ortsteil der Gemeinde Inning am Holz, Landkreis Erding, Bayern
 Hofstätt (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hofstätt (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Hofstätt (Tyrlaching), Wüstung in Bayern
 Hofstätt (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofstätt (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hofstätt (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Hofstatt, Hofstett,  Hofstätten